Nesis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kir Nazimovich Nesis
 K.N. Nesis